Huasco kan syfta på följande platser:

Chile 

 Huasco (kommun i Chile), Región de Atacama, Provincia de Huasco,

Mexiko 

 Huasca de Ocampo (ort), Hidalgo, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar